Мартин Карпан () је аргентински глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Аргентински глумци